Растинья́к ():
 Эжен де Растиньяк — один из центральных героев романа «Отец Горио» (1834), а также некоторых других романов эпопеи «Человеческая комедия» Оноре де Бальзака.
 Шато де Растиньяк (Château de Rastignac) — усадьба XIX века в Ла-Башеллери (неподалёку от Бордо, Франция); прототип Белого дома. 
 «Растиньяк» — марка французского коньяка, производимого компанией Шато-де-Плессон. По итогам 2011 года вошёл в Топ-10 французских коньяков.